Municipio de Humboldt puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Humboldt (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Humboldt (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Coles.
 Municipio de Humboldt (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Humboldt.
 Municipio de Humboldt (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Humboldt (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Marquette.
 Municipio de Humboldt (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clay.